Nowa Dąbrówka – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Kotuń
 Nowa Dąbrówka – część wsi Taluba w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Garwolin
 Nowa Dąbrówka – dawna nazwa wsi Dąbrówka Nowa w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Błędów